Marigona Dragusha – modella kosovara
 Mehmet Dragusha – ex calciatore albanese